Die Virginia Slims Hall of Fame Classic 1983 waren ein Tennisturnier der Damen in Newport, Rhode Island. Das Rasenplatzturnier war Teil der WTA Tour 1983 und fand vom 11. bis 19. Juli 1983 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1983
Tennisturnier in Newport (Rhode Island)